Das XVI Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal 2013 fand vom 6. bis 11. August 2013 in Bogotá statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 50.

Titelverteidiger war Tarek Momen, der in diesem Jahr bereits in der ersten Runde dem kolumbianischen Lokalmatador Miguel Ángel Rodríguez unterlag. Dieser erreichte erstmals in seiner Karriere das Halbfinale bei einem PSA-Turnier der International 50-Kategorie, musste sich dort aber Omar Mosaad glatt in drei Sätzen geschlagen geben. Im Endspiel traf Mosaad auf den topgesetzten Engländer Peter Barker, der Mosaad mit 11:4, 11:4, 8:11 und 11:3 bezwingen konnte. Für Barker, der das Turnier bereits in den Jahren 2005 bis 2007 dreimal gewinnen konnte, war es der vierte Sieg bei diesem Turnier und der erste in dieser Saison.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
2013